Ando se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hisatsugu Ando
 Toshio Ando